La Croix-Rouge Jeunesse genevoise (CRJ), service de la Croix-Rouge genevoise, travaille avec des jeunes bénévoles (collégiens, étudiants, etc.) entre 16 et 30 ans. Le but de la CRJ est ainsi double : venir en aide à la population en difficulté, notamment les plus jeunes, les requérants d’asile et aux personnes âgées, tout en formant les jeunes à la citoyenneté.

Présentation 
Au sein du service jeunesse, les volontaires, encadré-e-s par l’équipe opérationnelle, participent à toutes les étapes des actions qu’ils mènent dans les domaines humanitaires, socio-éducatifs et interculturels. 

Pour cela, la CRJ s’appuie sur les 7 principes fondamentaux du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge : 

Humanité-Impartialité-Neutralité-Indépendance–Volontariat-Unité-Universalité 

Si la Croix-Rouge genevoise investit dans la formation, la responsabilisation et la sensibilisation aux valeurs humanitaires des jeunes c’est parce qu’elle est consciente que cette génération formera la population active de demain. La notion de « service à la communauté locale » est fondamentale dans le travail fourni par les volontaires de la CRJ. En effet, les bénévoles de la CRJ ont pour idéal une société genevoise respectueuse et engagée. En intégrant les jeunes volontaires dans ses activités, la Croix-Rouge genevoise s’assure que la mission lancée par Henry Dunant il y a plus de 150 ans perdurera encore de nombreuses années.

Historique

C’est en 1920 que la section jeunesse de la Croix-Rouge genevoise est née. A cette époque, la prolifération de certaines maladies virales inquiète la Croix-Rouge genevoise. Une section jeunesse voit donc le jour afin de diffuser, à travers une large campagne pour les écoles du canton, les notions d’hygiène et les principes humanitaires du Mouvement international de la Croix-Rouge. Ce n’est que 20 ans plus tard que la Croix-Rouge Suisse reconnaîtra officiellement cette section jeunesse.

Programmes socio-humanitaires 

Journées Loisirs (juillet et août) :  

En raison de problèmes financiers et/ou sociaux des parents, un grand nombre d’enfants ne peuvent profiter pleinement des vacances scolaires et sont parfois livrés à eux-mêmes. La CRJ organise donc, lors des vacances de printemps, été et automne, des Journées Loisirs pour les enfants de 6 à 12 ans, répondant aux besoins des parents. Des activités récréatives sont proposées permettant aux enfants de découvrir le canton et de profiter de leur vacances en s’amusant. L’organisation des journées et l’encadrement des enfants sont assurés par des jeunes moniteurs/trices et responsables, formé-e-s aux premiers secours et au travail avec les enfants.

Mercredis après-midi de Loisirs : 

La CRJ complète l’offre des Journées Loisirs auprès des familles rencontrant des difficultés, en offrant/proposant des « Mercredis Après-Midi Loisirs » ayant lieu chaque semaine de l’année scolaire, de 13h30 à 17h30. Ces MAML permettent aux enfants de passer un moment récréatif et d’interactions sociales. 

Aide aux devoirs en centre d’hébergement pour requérants d’asile :

La CRJ est mandatée pour garantir des séances d’aide aux devoirs aux enfants de l’école primaire et aux mineurs non accompagnés résidant en centre d’hébergement pour requérants d’asile. Les bénévoles interviennent dans six centres différents, les mardis durant une heure et demi et ce, durant toute l’année scolaire. 

« Moi, Personne Agée » :

En collaboration avec des EMS partenaires et l’Hôpital des Trois-Chênes la CRJ a mis en place le programme « Moi, personne âgée ». Destiné à sensibiliser les jeunes aux problèmes liés au vieillissement et à améliorer le quotidien des personnes âgées, il crée le lien intergénérationnel. 

Un programme complet est proposé pour assurer ce lien : 

·        Visites en EMS par groupe: visites hebdomadaires de groupes de jeunes afin de rompre l’isolement des personnes âgées.

·        Journée internationale des personnes âgées du 1er octobre.

·        Parcours de sensibilisation avec le matériel mis à disposition par l’Hôpital des Trois-Chênes, lors duquel les jeunes appréhendent, de manière pratique, les troubles et les vulnérabilités physiques liés au vieillissement.

Visites à l’hôpital des enfants :

Afin d’apporter le sourire aux enfants malades, un groupe de bénévoles de la CRJ se rend dans trois différents services de l’hôpital des enfants des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) les vendredis, samedi et dimanche. Durant trois heures, les bénévoles tentent de faire oublier aux enfants le quotidien de l’hôpital en leur proposant un moment de partage autour de jeux et de lectures.

Projet DYS :

La CRJ propose, dans le canton de Genève, un appui scolaire adapté aux enfants souffrant de troubles neurodéveloppementaux : troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie), trouble spécifique du langage oral (dysphasie), trouble développemental de la coordination (dyspraxie), rassemblés sous le terme « troubles DYS ».  Cet appui s'effectue grâce à la formation d’introduction aux troubles DYS, obligatoire pour les bénévoles qui souhaitent s’investir dans ce programme et ainsi apporter son aide à un enfant diagnostiqué DYS. Cette formation aborde les notions théoriques permettant de comprendre et reconnaitre les signes des troubles DYS et les intervenantes professionnelles donnent également des pistes pour appréhender le fonctionnement d’un enfant « DYS », ainsi que des outils pour les accompagner dans leurs apprentissages. 

Binômes d’intégration : 

La Croix-Rouge genevoise établit des binômes de jeunes de manière que des requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA) puissent rencontrer des jeunes vivant depuis leur enfance dans le canton de Genève Grâce à ce programme, les RMNA évite leur isolement de la communauté genevoise, bénéficie d’un-e référent-e de leur âge pour poser toutes les questions qu’ils/elles souhaitent, s’immerge dans la vie genevoise et peuvent pratiquer le français dans un environnement informel, entre ami-e-s.

Pôle sensibilisation pour les écoles, jeunes et/ou public 

Raid Cross : 

Former la génération future aux principes et valeurs humanitaires représente l’une des missions du Mouvement internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C’est dans cette optique que la CRJ forme ses bénévoles au jeu de rôles « Raid Cross » et anime celui-ci pour des jeunes. L’activité Raid Cross utilise le droit international humanitaire comme instrument pour encourager une plus grande réflexion sur les comportements humains. Elle se centre sur la protection de la vie et de la dignité humaine en temps de guerre et, plus généralement, dans la vie de tous les jours. Le jeu consiste en une série de « postes » reproduisant des situations rencontrées lors des conflits armés. Ces derniers sont conçus pour améliorer la compréhension des problématiques humanitaires et ce faisant, faciliter la création de l’idée de « citoyenneté ». 

Tutti Fratelli :

Tutti Fratelli est une animation pédagogique destinée aux enfants de 10 à 12 ans, dispensée au sein des écoles primaires du canton de Genève. Elle permet de diffuser un message positif qui encourage la solidarité et la citoyenneté. Inspirée de l’animation similaire de la CRJ fribourgeoise, elle a été adaptée pour Genève et validée par le Département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP). L’animation Tutti Fratelli fait référence au cri que lança Henry Dunant à Solferino.

Mini Explorons le droit humanitaire :

Le Mini "Explorons le droit humanitaire" (EDH) est un programme pédagogique élaboré par le CICR visant à sensibiliser les jeunes de 12 à 18 ans aux règles et principes fondamentaux du droit international humanitaire dont la diffusion et le respect sur le terrain relève du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

L’atelier Mini-EDH permet de transmettre les bases et les principes des règles des conflits armés tant aux enseignants qu’aux élèves. Le contenu s’inspire de situations réelles et montre comment le droit international humanitaire vise à protéger la vie et la dignité humaine lors de conflits armés, ainsi qu’à prévenir ou atténuer les souffrances et les ravages causés par la guerre. En étudiant le comportement de personnes réelles et les situations auxquelles elles sont confrontées, les jeunes voient peu à peu les choses sous un jour différent et commencent à comprendre la nécessité d’avoir des règles à appliquer en temps de guerre, la complexité de leur mise en œuvre ainsi que le travail des acteurs/trices humanitaires sur le terrain.

Dispensé aussi bien dans les écoles qu’en partenariat avec le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Mini-EDH est animé par des bénévoles formé-e-s ouvert et souci eux/euses de diffuser les règles et les principes humanitaires.

Formations pour les bénévoles 
La formation tient une place importante au sein de la CRJ. Chaque bénévole engagé-e dans une activité bénéficie, s’il le souhaite, d’une formation adéquate afin de répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires. 

·        Formation de base sur le Mouvement international et sur le volontariat (obligatoire pour tous/tes les nouveaux/elles bénévoles)

·        Formation à la diversité culturelle

·        Formation de formateurs/trices

·        Formation Jeunes Leaders (leadership et gestion de projets)

·        Formation pour animateurs/trices Mini-EDH

·        Formation pour animateurs/trices Raid Cross

·        Formation aux troubles de l’apprentissage DYS (dans le cadre du programme DYS uniquement)

·        Formation pour moniteurs/responsables des Journées Loisirs

Comité CRJ 
Depuis quatre ans, plusieurs bénévoles responsables d’activités forment le Comité CRJ. Son but est d’offrir la possibilité à nos bénévoles de s’investir davantage et de faire valoir leurs avis directement. Il s’agit également de créer des synergies entre les différentes activités et d’échanger ses idées pour développer de nouvelles actions.

Liens externes 

 

Jeunesse Genève
Association ou organisme dans le canton de Genève